Os Coletes de Motocross, também chamados de Coletes de Proteção, são equipamentos indispensáveis para os pilotos da modalidade, sejam amadores ou profissionais. Este equipamento serve para proteger o tronco, uma das regiões mais importantes do corpo, que em casos de impactos por pedras, galhos ou mesmo em quedas, podem trazer riscos graves à vida do piloto.

Os coletes apresentam algumas diferenças que estão relacionadas às necessidades, tipos de materiais empregados na fabricação e intensidade da proteção. Alguns coletes possuem características diferenciadas quanto à proteção oferecida, já que para cada modalidade de motocross e intensidade de uso existem diversos modelos diferentes.

Tipos de Coletes

Colete Integral 
Similares à camisas de manga comprida, estes coletes possuem diversos itens que garantem uma proteção de alto nível ao piloto, desde cotoveleiras à cinta abdominal a função de um colete integral é uma proteção completa contra qualquer tipo de situação em todas as áreas criticas do corpo, seu tecido costuma ser ventilado e alguns modelos oferecem compatibilidade com protetores de pescoço.

Colete Convencional 
Possui um layout similar a uma camisa regata, com plásticos posicionados para proteção na região do torso, este tipo de colete costuma ser leve e ventilado e a maioria dos modelos são acolchoados para diminuir a transferência de impactos, são compatíveis com protetores de pescoço que complementam à proteção em competições, sendo caracterizados pela leveza e liberdade na movimentação.

Motocross
Equipamentos de proteção individual
Coletes de proteção individual